Гандбольный клуб «Сессон-Рен» () — французский профессиональный гандбольный клуб из одноимённого города.

История 
В 1968 году в городе Сессон-Савиньи был создан клуб Олимпик Клуб Сессонайс. В 1991 году Олимпик Клуб Сессонайс, который выступал в третьем дивизионе, вышел во второй дивизион. В 2009 году Олимпик Клуб Сессонайс вышел в первый дивизион.В 2011 году клуб сменил название на Сессон-Рен. В сезоне 2015/16 Сессон-Ренн занял в чемпионате Франции 8 место, а в кубке Франции дошёл до полуфинала.

Название 
 Олимпик Клуб Сессонайс (1968-2011)
 Сессон-Рен (2011-по н.в.)

Титулы 
 Чемпион Франции (2 дивизион) : 2009 (1 раз)

Сезоны 
Список сезонов клуба Сессон-Рен в LNH Division 1 с 2006 года.

Команда 
Состав команды:

Известные игроки
  Матье Ланфранши

Ссылки 
 сайт клуба Сессон-Рен
 Сессон-Рен на сайте LNH Division 1

Гандбольные клубы Франции